

Населені пункти та їхні частини
 Соколувек — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Соколувек — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Соколувек — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Соколувек — частина села Соколово в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки